En électronique, un commutateur peut le plus souvent traiter aussi bien des signaux analogiques que numériques.

Différentes technologies permettent la fabrication de commutateurs :
 la diode, un interrupteur naturel pour un courant alternatif, une alternance passe avec une perte minime alors que l'alternance suivante se retrouve bloquée ;
 le transistor ;
 le thyristor ; 
 le thyristor GTO.

Composant électronique
Interrupteur